Guardia nera – personaggio di Dungeons & Dragons
La guardia nera – film del 1929